

Tabela

Mecze

Austria - Chorwacja 
Niedziela, 8 czerwca 2008
18:00 – Ernst Happel Stadion, Wiedeń – Widzów: 51 428

 Sędzia główny: Pieter Vink (Holandia)
 Asystenci:
 Adriaan Inia (Holandia)
 Hans Ten Hoove (Holandia)

Niemcy - Polska 
Niedziela, 8 czerwca 2008
20:45 – Hypo-Arena, Klagenfurt am Wörthersee – Widzów: 30 461

 Sędzia główny: Tom Henning Øvrebø (Norwegia)
 Asystenci:
 Geir Åge Holen (Norwegia)
 Erik Ræstad (Norwegia)

Chorwacja - Niemcy 
Czwartek, 12 czerwca 2008
18:00 – Hypo-Arena, Klagenfurt am Wörthersee - Widzów: 30 461

 Sędzia główny: Frank De Bleeckere (Belgia)
 Asystenci:
 Peter Hermans (Belgia)
 Alex Verstraeten (Belgia)

Polska - Austria 
Czwartek, 12 czerwca 2008
20:45 – Ernst Happel Stadion, Wiedeń - Widzów: 51 428

 Sędzia główny: Howard Webb (Anglia)
 Asystenci:
 Darren Cann (Anglia)
 Mike Mullarkey (Anglia)

Austria - Niemcy 
Poniedziałek, 16 czerwca 2008
20:45 – Ernst Happel Stadion, Wiedeń - Widzów: 51 428

 Sędzia główny: Manuel Mejuto González (Hiszpania)
 Asystenci:
 Juan Carlos Yuste Jiménez (Hiszpania)
 Jesús Calvo Guadamuro (Hiszpania)

Chorwacja - Polska 
Poniedziałek, 16 czerwca 2008
20:45 – Hypo-Arena, Klagenfurt am Wörthersee - Widzów: 30 461

 Sędzia główny: Kiros Wasaras (Grecja)
 Asystenci:
 Dimitiris Bozartzidis (Grecja)
 Dimitiris Saraidaris (Grecja)

 

Grupa B